Santa Catharina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Catarina (delstat),

Portugal 

 Santa Catarina da Serra (ort), Leiria, Leiria, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar